Hans Effenberger (1884-1950), écrivain autrichien et polonais, compositeur, chanteur, traducteur et le fondateur d'une galerie d'art parisienne.
 Peter Effenberger (1943-), footballeur est-allemand.
 Vratislav Effenberger (1923-1986), théoricien tchécoslovaque de la littérature tchèque.